Anthriscus hispanicus är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy. Anthriscus hispanicus ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
hispanicus